Alejandro Aguilar puede hacer referencia a las siguientes personas:
Alejandro Aguilar, futbolista costarricense
Alejandro Aguilar, actor colombiano
Alejandro Aguilar, músico,actor,empresario,multimillonario mexicano